Verel kan syfta på:

 Verel (fiber) – en textilfiber

Geografi

Frankrike 

 Verel-de-Montbel, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Verel-Pragondran, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,